Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 284001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 19 marca 2001 do 23 lipca 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

284001-284100

284101-284200

284201-284300

284301-284400

284401-284500

284501-284600

284601-284700

284701-284800

284801-284900

284901-285000

Przypisy 

Lista planetoid 284001-285000